«Флай»  () — тип британских речных канонерских лодок, построенных в 1915—1916 годах для Королевского флота. Использовались также и британской армией. Небольшие, но хорошо вооружённые канонерские лодки, построенные специально для патрулирования реки Тигр во время Месопотамской кампании Первой мировой войны.

Построены в 1915—1916 годах в Скотстауне (Глазго) на верфи Yarrow Shipbuilders. После постройки в разобранном виде доставлялись в Абадан, где их вновь собирали.

Firefly была захвачена турецкими войсками, однако в феврале 1917 года отбита британцами. Корабли этого типа служили в Королевском флоте в составе Тигрской флотилии. В 1918 году все уцелевшие лодки передали британской армии. Начиная с 1923 года лодки начали продавать на слом.

Список кораблей типа 
 Blackfly
 Butterfly
 Caddisfly
 Cranefly
 Dragonfly
 Firefly
 Gadfly
 Grayfly
 Greenfly
 Hoverfly
 Mayfly
 Sawfly
 Sedgefly
 Snakefly
 Stonefly
 Waterfly

Названия всех кораблей начинались с префикса «HM Gunboat» — «Канонерская лодка Его Величества».

Литература 
 

Канонерские лодки типа «Флай»